Ле́сняк () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Лесняк, Дмитрий Валерьевич (род. 2004) — белорусский футболист.
 Лесняк, Здзислав (1930—2002) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Лесняк, Марек (род. 1964) — польский футболист, ныне тренер.
 Лесняк, Михал (1913—1983) — польский актёр.

См. также